51 steht für:
 die natürliche Zahl 51
 51 (Jahr)
 51 v. Chr. (Jahr)
 Einundfünfzig, ein einfaches Kartenspiel
 Pastis 51, Pastismarke des Konzerns Pernod Ricard
 51 (Film), Film aus dem Jahr 2011
 51 – Fünf Eins, Film aus dem Jahr 2018

Siehe auch: